

Nom

Toponyme 

 Cry, un village de l'Yonne en France ;
 Cry, un lieu-dit d'Arbusigny en Haute-Savoie, France ;
 Cry, un hameau d'Argenton-Notre-Dame en Mayenne, France ;
 Cry, un hameau d'Arthaz-Pont-Notre-Dame en Haute-Savoie, France ;
 Cry, un quartier de Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie, France ;
 Cry, un hameau d'Évires en Haute-Savoie, France ;
 Cry, un hameau de Grammond dans la Loire, France ;
 Cry, un hameau de Reignier-Ésery.

Biologie 
Cry peut aussi désigner une cellule sensible à la lumière et impliquée dans les rythmes chronobiologiques, dite Cryptochrome

Musique 

 Cry, un album des Simple Minds sorti en 2002 ;
 Cry, un single de Mandy Moore ;
 Cry, un single de Michael Jackson, sortie en 2001 ;
 Cry, un single de Faith Hill, sortie en 2002 ;
 Cry Cry, un single de Oceana, sorti en 2009 ;
 Cry (Just a Little), un single de Bingo Players, sorti en 2011 ;
 I Cry, un single musical sorti en 2012 par Flo Rida.

Verbe 
Cry est un mot anglais qui signifie pleurer.

Code 
CRY est un code qui peut faire référence à :
 Carlton Hill, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sigle 
CRY est un sigle qui peut faire référence à :
 , une organisation charitable américaine.

Code IATA des aéroports